Wisła Kraków Spółka Akcyjna (normalt bare kendt som Wisła Kraków) er en polsk fodboldklub fra byen Kraków. Klubben spiller i landets bedste liga, Ekstraklasa, og har hjemmebane på Stadion Henryka Reymana. Klubben blev grundlagt i 1906, og har siden da vundet elleve polske mesterskaber og fire pokaltitler.

Titler 
 Polsk Liga (13): 1927, 1928, 1949, 1950, 1978, 1999, 2001, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009 og 2011
 Polsk Pokalturnering (4): 1926, 1967, 2002 og 2003

Førsteholdstruppen

Nuværende spillertrup 2016/17 

 Nuværende spillertrup 2016 (90minut.pl)

Kendte spillere 

  Jakub Błaszczykowski
  Paweł Brożek
  Piotr Brożek
  Júnior Díaz
  Tomasz Frankowski
  Marcelo Guedes
  Andrzej Iwan
  Kew Jaliens
  Mariusz Jop
  Radosław Kałużny 
  Kazimierz Kmiecik
  Kamil Kosowski
  Paweł Kryszałowicz
  Krzysztof Mączyński
  Marek Motyka
  Adam Musiał
  Adam Nawałka
  Radosław Sobolewski
  Antoni Szymanowski
  Mirosław Szymkowiak
  Kalu Uche
  Maciej Żurawski

Danske spillere 
  Jan Frederiksen

Europæisk deltagelse

Eksterne henvisninger 

 Klubbens officielle hjemmeside
 Wisła Kraków (90minut.pl)

Krakow, Wisla
Etableret i 1906
Kraków